

Pessoas
Martin Linton

Localidades
Linton (Indiana)
Linton (Dacota do Norte)

Outros
Linton Hall

Desambiguação